Okręty US Navy o nazwie USS  "Tortuga", pochodzącej od małych wysepek położonych w pobliżu Florydy:
Pierwszy "Tortuga" (LSD-26) był okrętem desantowym włączonym do służby w 1945, który wziął udział w wojnie koreańskiej, wojnie wietnamskiej i został wycofany w 1970.
Drugi "Tortuga" (LSD-46) jest okrętem desantowym, który został włączony do służby w 1990 i pozostaje w aktywnej służbie (stan na 2007 rok).
Tortuga